Данный список включает в себя 50 игроков, отыгравших наибольшее количество минут в матчах регулярных сезонов Национальной баскетбольной ассоциации за карьеру. Полный список лидеров в данной номинации опубликован на сайте basketball-reference.com.

Большое количество минут, проведённых баскетболистом на паркете в регулярных сезонах НБА за свою карьеру, указывает на прекрасное здоровье игрока, огромное трудолюбие, преданность любимой игре, большое стремление помочь своей команде и желание доказать, что тебя ещё рано списывать со счетов. Некоторые баскетболисты, несмотря на свой возраст, находятся в превосходной физической форме и показывают прекрасную игру как в атаке, так и в обороне, всегда радуя огромное количество своих болельщиков, что имеет немаловажное значение в продолжительности карьеры. Всего лишь семь баскетболистов на данный момент сыграли 50 000 минут и больше, 19 человек преодолели рубеж в 45 000 минут и 35 игроков имеют в своём активе более 40 000 минут.

Первым игроком, преодолевшим планку в 50 000 минут, является Элвин Хейз, который добился этого результата в сезоне  годов и завершил карьеру по его окончании с тем же показателем. Спустя два года, в чемпионате  годов, его достижение повторил Карим Абдул-Джаббар, затем отыгравший ещё три сезона и установивший до сих пор непревзойдённый рекорд в 57 446 минут. В сезоне  годов рубеж в 50 000 минут превзошёл Карл Мэлоун, который закончил свои выступления в НБА через два года, отыграв в итоге 54 852 минуты. В сезоне  годов тот же результат показал Джейсон Кидд, закончивший свою спортивную карьеру в том же году с показателем в 50 111 минут. В первенстве  годов ту же отметку преодолел Кевин Гарнетт, завершивший свою карьеру по его окончании с результатом в 50 418 минут. А в чемпионате  годов эта планка покорилась и первому европейцу, Дирку Новицки, завершившему свою карьеру после окончания сезона  годов, отыграв в общей сложности 51 368 минут. В сезоне  годов этот результат повторил Леброн Джеймс, продолжающий свою спортивную карьеру, отыграв на данный момент 53 834 минут.

Лидером же по среднему показателю за игру на данный момент является Уилт Чемберлен, который после окончания карьеры имеет в своём активе результат в 45,80 минуты в среднем за игру. Второе место по этому показателю занимает Билл Расселл, который по итогам своих выступлений проводил на паркете по 42,29 минуты в среднем за игру. На третьем месте идёт Оскар Робертсон, показатель которого составляет 42,20 минуты в среднем за игру.

В данный список входят три действующих баскетболистов, самым играющим из них является Леброн Джеймс, занимающий пока третье место.

Легенда к списку

Список 

По состоянию на 17 марта 2023 года

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

Национальная баскетбольная ассоциация
Списки игроков НБА